

Cselekmény 
Ismét szembekerül a hadsereggel a Szupercsapat. Éppen amikor a kisváros tűzoltó parancsnoknőjének nyújt segítséget. A parancsnoknőtől tisztességtelen módon akar megszabadulni a helyére pályázó vetélytárs. A csapat egy emberként kiáll a nő mellett, ám ebből temérdek kellemetlensége származik.

Források 
 

A szupercsapat